Primetime Monday foi o substituto de 20/20 Downtown.

O programa estreou em 2003, com o mesmo âncora e formato de 20/20 Downtown.

Programas da American Broadcasting Company
Telejornais dos Estados Unidos
Programas jornalísticos dos Estados Unidos
Programas de televisão dos Estados Unidos que estrearam em 2003
Programas de televisão em língua inglesa